Juan Perucho puede referirse a:
Joan Perucho, poeta y escritor en lengua catalana que firmó numerosas obras como Juan Perucho.
Juan Perucho, actor de doblaje español.